Монтаде́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ломбес. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32276.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 50 км юго-западнее Тулузы, в 36 км к юго-восточнее от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 82 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 49 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 34 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 34 активных жителей работали 32 человека (16 мужчин и 16 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 15 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер